Obligado puede hacer referencia a:
 El obligado, encargado del abasto de una ciudad.
 Obbligato, un término musical.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Obligado, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Obligado, distrito del departamento de Itapúa (Paraguay).

También, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Carlos Obligado (1889-1949), poeta, crítico y escritor argentino, hijo del también poeta Rafael Obligado.
 Pastor Obligado (1818-1870), abogado, político y militar argentino, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
 Rafael Obligado (1851-1920), escritor, poeta y académico argentino, padre del también poeta Carlos Obligado.

Además, puede referirse a:
 La Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), combate entre Argentina y una escuadra anglofrancesa en el río Paraná.